Dracunculus (rondworm), geslacht van rondwormen
 Dracunculus (plant), geslacht van planten uit de aronskelkfamilie